Карл Энгель Энгель, Карл (1824—1913) — скрипач, композитор и писатель.
 Энгель, Карл (1818—1882) — музыкальный историк.
 Энгель, Карл (1923—2006) — швейцарский пианист.
 Энгель, Карл Людвиг (1778—1840) — финский архитектор немецкого происхождения.

Примечания